Gaines est le pluriel de , c'est aussi un nom de famille et un nom de lieu.

Patronyme 

 Donna Summer, née Andrea Gaines (1948-2012), chanteuse disco et pop-rock américaine ;
 Boyd Gaines (1953-), acteur américain ;
 Cassie Gaines (1948-1977), membre du groupe rock Lynyrd Skynyrd ;
 Chryste Gaines (1970-), athlète américaine ;
 Corey Gaines (1965-), joueur et entraîneur américain de basket-ball ;
 Edmund Pendleton Gaines (1777-1849), officier américain ;
 Ernest J. Gaines (1933-2019), écrivain américain ;
 Frank Gaines (1990-), joueur américain de basket-ball ;
 Gene Gaines (1938-), joueur et entraîneur américain de football canadien et américain ;
  ;
 Jake C. Gaines (1903-1996), entomologiste américain ;
 Kevin Gaines (1966-1997), un officier de l'unité contre les gangs de rue de Los Angeles ;
 Maxwell Charles Gaines (1894-1947), éditeur américain de comics ;
 Reece Gaines (1981-), joueur de basket-ball américain ;
 Richard Gaines (1904-1975), acteur américain ;
 Rowdy Gaines (1959-), nageur américain ;
 Roy Gaines (1934-2021), guitariste et chanteur de blues américain ;
 Steve Gaines (1949-1977), guitariste américain, membre du groupe rock Lynyrd Skynyrd ;
 Sundiata Gaines (1986-), joueur de basket-ball américain ;
 William Gaines (1922-1992), éditeur américain de comics.

Toponyme

 Gaines, un village du comté d'Orleans dans l'État de New-York ;
 Gaines, un village britannique du Hertfordshire ;
 Gaines, un village du Michigan ;
 Comté de Gaines, comté situé dans le nord-ouest de l'État du Texas aux États-Unis.

Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis